Det jyske mesterskab i fodbold 1915-16 var den 18. udgave af turneringen om det jyske mesterskab i fodbold for herrer organiseret af Jysk Boldspils-Union. Turneringen blev for første gang vundet af Randers Freja.

Vejle BK, der havde vundet mesterskabet de foregående fire år, blev overraskende slået ud af Vejen SF.

Turneringen havde deltagelse af 20 hold, hvilket var ny rekord. Turneringen var også den første om det jydske mesterskab, hvor klubberne i de indledende kampe mødte hinanden både ude og hjemme.
Vinderen af turneringen kvalificerede sig til Landsfodboldturneringen 1915-16.

Nordkredsen

Kreds 1

Kreds 2

Kreds 3

Kredssemifinale 
14/5 1916: Lemvig GF - Skive IK 1 - 10. Spillet i Holstebro.

Kredsfinale 
19/5 1916: Randers Freja - Skive IK 7 - 0. Spillet i Viborg.

Sydkredsen

Kreds 4

Kreds 5 

Omkamp om 1. pladsen
7/5 1916: Vejen - Esbjerg AK 3-0

Kredsemifinale 
14/5 1916: Vejen SF - Fredericia BK 6 - 0. Spillet i Holstebro.

Kredsfinale 
19/5 1916: Vejen SF - Vejle BK 5 - 2. Spillet i Kolding.

Finale 
28/5 1916: Randers Freja - Vejen SF 2 - 1 e.f.s. Ord. kamp: 1-1. Spillet i Vejle.

Christian Andersen udlignede til 1-1 i sidste minut for Randers Freja. Otto Berthelsen scorede sejrsmålet i den forlængede spilletid.

Kilder

Øvrige kilder 
 
 Johannes Gandil (1939): Dansk fodbold, Sportsbladets forlag.

Se også 
 Danmarksmesterskabet
 Provinsmesterskabsturneringen

Fodboldturneringer i Danmark